7 je lahko:
 7 - število
 7 - leto n. št.
 7 pr. n. št. - leto pr. n. št.
 7. polk
 7. brigada
 7. divizija
 7. korpus
 7. armada
 7. armadna skupina
 7 Iris - asteroid
 I-7 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 UB-7 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-7 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 U-7 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-7 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-7 - nemška podmornica Bundesmarine
 U-7 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 7. januar
 7. februar
 7. marec
 7. april
 7. maj
 7. junij
 7. julij
 7. avgust
 7. september
 7. oktober
 7. november
 7. december
 M7
 L7